

Film 
 David Garrick – cortometraggio statunitense del 1908
 David Garrick –  film del 1913 diretto da Leedham Bantock
 David Garrick –  film del 1913 diretto da Hay Plumb
 David Garrick – cortometraggio del 1914 diretto da James Young
 David Garrick – film del 1916 diretto da Frank Lloyd
 David Garrick – film del 1922

Persone 
 David Garrick – attore teatrale, drammaturgo e produttore teatrale inglese
 David Garrick – cantante britannico

Teatro 
 David Garrick – opera teatrale di Thomas William Robertson